Никола́й Васи́льевич Водово́зов (1870—1896) — русский публицист; брат Водовозова Василия Васильевича, сын Василия Ивановича Водовозова и Елизаветы Николаевны Водовозовой.

Биография 
Учился в 1889—1891 годах на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Был исключён из него за участие в студенческих беспорядках и окончил обучение в Дерпте.

Начало первой его значительной работы (о Фурье) появилось в «Русской мысли» в 1892 г. (№ 9). Продолжение не могло быть тогда напечатано по цензурным условиям и появилось в переработанном виде только после его смерти, в «Историческом обозрении» (т. Х, 1899).

Написал биографию Фурье для павленковской серии биографий, но она тоже не могла быть напечатана. Другие работы печатал в «Журнале СПб. Юрид. Общ.», «Юридическом вестнике», «Русской мысли», «Историческом обозрении» («Культ разума и Верховного Существа», т. VI, 1893), «Энциклопедическом Словаре» (Кабе, Католический социализм, Ламеннэ и др.); занимался по преимуществу историей социалистических теорий и рабочим вопросом.

Незадолго до смерти предпринял издание переводных статей из «Hardwörterbuch der Staatswissenschaften»; успел выпустить 2 тома: «Землевладение и сельское хозяйство» (М., 1896; 2 изд. СПб., 1903) и «Промышленность» (М., 1896; 2 изд. СПб., 1905). После его смерти эту серию продолжала его вдова, Мария Ивановна Водовозова (дочь И.Ф. Токмакова), выпустившая ещё 4 т.

Скончался в 1896 году (вероятно, от туберкулёза). Похоронен на Поликуровском кладбище в Ялте.

Книги 
 Р. Мальтус. Его жизнь и научная деятельность. Биографический очерк Н. В. Водовозова  — СПб: Ф. Павленков, 1895. — 94 с. — (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
 Экономические этюды / 2-е изд., доп. — СПб: изд. М. И. Водовозовой, 1907. — 505 с.

Примечания

Литература 
 
 Короленко, «Н. В. В.». в «Русском богатстве» (1896, № 7)
 M. М., «Памяти H. В. В.» в «Новом Слове» (1897, № 9).
 Кочемасова Т. В. Эссе о Марии Ивановне Водовозовой-Хорошко

Ссылки 
 
 Струве П. Б. «Экономические этюды» Н. В. Водовозова  // На разные темы. (1893—1901 гг.): Сб. статей. — СПб., 1902. — С. 419—426.

Публицисты по алфавиту
Публицисты Российской империи
Переводчики Российской империи
Учёные XIX века
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Персоны без указанного места рождения
Похороненные на Поликуровском кладбище
Авторы серии «ЖЗЛ»